Chinois (m.) o chinoise (f.) puede hacer referencia a:

 En idioma francés, una persona proveniente de la China. Véase también: chino (desambiguación)
 Chinois, utensilio de cocina.
 Chinois, etnia de La Reunión.
 Pâté chinois, producto cárnico típico del Quebec.
 Chinois (1939), cuadro de Georges Rouault
 La Chinoise (1967), película dirigida por Godard.
 Casse-tête chinois (2013), película dirigida por Cédric Klapisch.